Гран-при Айфеля 2020 года () — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Гран-при прошёл на трассе «Нюрбургринг» c 9 по 11 октября 2020 года. Это был 11-й этап сезона 2020 и первый Гран-при Айфеля. Был включён в календарь 2020 года в связи с отменой этапов из-за пандемии COVID-19. По словам управляющего директора «Нюрбургринга» Мирко Маркфорта, гонка не получала названия Гран-при Германии из-за того, что владельцы автодрома «не хотели ввязываться в дискуссию вокруг прав на это название».

Поул-позицию с временем 1:25,269 выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, которая стала для британца 91-й в карьере. По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, он же установил лучший круг гонки. Третьим финишировал Даниэль Риккардо на Renault.

Кими Райкконен установил новый рекорд по числу стартов в «Формуле-1». Гонка на Гран-при Айфеля стала для финна 323-й. Ранее рекорд принадлежал Рубенсу Баррикелло (322).

Подтверждённые участники 
Утром в субботу Racing Point объявила, что Лэнс Стролл не примет участите в третьей тренировке, квалификации и гонке из-за плохого самочувствия. Его место в команде занял Нико Хюлькенберг, который уже принимал участие в двух Гран-при в 2020 году, заменяя заразившегося COVID-19 Серхио Переса.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: С2, С3 и С4, которые использовались в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды 
Обе пятничные тренировки были отменены из-за плохой погоды — медицинский вертолёт не смог бы долететь до ближайшего госпиталя, в окрестностях которого погода была ещё хуже, а наземный путь был слишком длинным. Не смогли дебютировать в «Формуле-1» гонщики чемпионата «Формулы-2» из академии «Феррари» — в первой тренировке должны были стартовать немец Мик Шумахер на Alfa Romeo и британец Каллум Айлотт на Haas. Перед третьей сессией из-за плохого самочувствия снялся Лэнс Стролл. На протяжении всего гран-при его заменял Нико Хюлькенберг. Сессию возглавил Валттери Боттас на Mercedes.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +9…10 °C, трасса +18…19 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:32,361
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Стартовое поле

Гонка
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +8…9 °C, трасса +19…17 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull-Honda) — 1:28,139, поставлен на 60 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также 
 Другие гонки на этой трассе:
 Гран-при Германии
 Гран-при Европы
 Гран-при Люксембурга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт Нюрбургринга

Гран-при Айфеля
Спорт в Германии в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Октябрь 2020 года
2020 год в Германии